Autoroute es una palabra francesa que significa, literalmente, “pista de autos”, y que corresponde a la autopista en español. Es el nombre que se utiliza en todo el mundo francófono para denominar a las autopistas construidas exclusivamente para el tráfico rodado de alta velocidad, y normalmente conectan una o más ciudades importantes.

Autoroutes del Quebec 

El sistema de autoroutes en la provincia del Quebec (Canadá) funciona según un principio de acceso limitado similar al que se aplica en las Interstate Highways (Estados Unidos) o las 400-Series Highways, en el vecino Ontario. 

Las autoroutes son el eje vertebrador de la red viaria del Quebec, que comprende cerca de 20.000 kilómetros de carreteras. El límite de velocidad en las autoroutes del Quebec es de 100 km/h en áreas interurbanas y de 70 km/h en áreas urbanas.

Numeración 

Las autoroutes se identifican por una señal con forma de escudo azul, que tiene arriba un cajetín rojo rectangular con una imagen que representa un puente cruzando una carretera. Las autoroutes del Quebec se numeran de 1 a 99 en el caso de los principales itinerarios, y de 400 a 999 en el caso de los itinerarios secundarios o desviaciones. Los itinerarios están concebidos de tal manera que los camiones y vehículos pesados puedan evitar las áreas urbanas. En el caso de los itinerarios de desviación, la cifra de las centenas es par (por ejemplo, 400, 600), mientras que en el caso de los itinerarios “de colector” (itinéraires de collecteur) es impar (por ejemplo, 500, 700, 900). Por ejemplo, la A-40 es una autoroute, la A-640 es un itinerario de desviación, y la A-740 es un itinerario de colector que une la A-40 a otras autoroutes.

Las autoroutes impares (por ejemplo, A-15) van de norte a sur, mientras que las pares (por ejemplo, A-20, A-40) van de este a oeste. Además, cada autoroute tiene un nombre único además de su designación numérica (es indiferente denominar una autoroute de una forma y de otra, por ejemplo: la Décarie, la 15).

Historia 
La Autoroute des Laurentides fue la primera autopista en ser construida, inaugurada en 1959, con un peaje. Maurice Duplessis lanzó la construcción de autopistas gratuitas, como la de los Laurentides (la 15) de Montreal en Saint-Jérôme. El primer tramo del Boulevard Métropolitain (Autoroute 40), abrió en 1960.

Autoroutes de Francia 

El logo de la autoroute, utilizado para indicar la entrada a una, es similar al que se usa en otros países, y representa una autopista de dos calzadas, que se encuentra atravesada por un puente.

El sistema de autoroutes en Francia consiste, en gran parte, en autopistas de peaje, excepto las que circunvalan grandes ciudades. La red consta de 12.000 km de autopistas. En la señaléctica, los destinos a los cuales se accede por la autoroute por la que se circula se muestran en azul, mientras que los destinos a los que se puede llegar mediante una combinación de autoroutes se muestran con el logotipo de autoroute añadido. Las autoroutes de peaje se indican por una señal con la palabra péage (peaje).

Normas de circulación 
El Código de Circulación francés (Code de la voirie routière), ley n.° 55-435 del 18 de abril de 1955, dota las autoroutes de un estatuto jurídico particular. «Las autoroutes son carreteras sin cruces, accesibles solamente en lugares acondicionados para este fin y reservadas a los vehículos de propulsión mecánica» (artículo L122-1). Nada nos prohíbe imaginar una autoroute de un único carril por cada sentido, aunque esto parece poco probable. Vías rápidas tales como las carreteras limitadas a 110 km/h o el Bulevar Periférico de París presentan ciertas características de las autoroutes sin poseer el estatuto legal.

Contrariamente a la vialidad de derecho común, los vecinos no se benefician de un derecho de acceso; los puntos de enlace se encuentran limitados y sin cruces. Únicamente ciertas categorías de vehículos tienen acceso (están excluidos los peatones, los ciclos y de modo general los vehículos no motorizados o particularmente lentos, cf. el artículo R421-2 del código de la carretera). En principio, el terreno público relativo a la autoroute está únicamente reservado para servir de carretera, lo que prohíbe allí la instalación de cables, conductos o pilones no directamente ligados a su misión.

El sistema de autoroutes francés es en gran parte de peaje. A día 1 de enero de 2000, comprendía 9.581 km de carreteras, de los cuales, 7.186 eran concesionarios y 2.395 no concesionarios. Los peajes se basan en una tarifa fija o en la distancia recorrida.

En Francia, según el artículo R413-2 del Código de Circulación, la velocidad máxima está fijada a 130 km/h en entorno interurbano (110 km/h si llueve); una de las velocidades límite más elevadas de Europa.

La velocidad está limitada a 110 km/h en las zonas urbanas y en ciertas secciones de trazado más difícil (100 km/h si llueve), hasta 90 km/h en ciertas zonas, como por ejemplo, el área metropolitana de París. La velocidad mínima en el carril más a la izquierda está fijada, en condiciones normales, a 80 km/h. La circulación y el estacionamiento en el carril reservado a vehículos en servicio de emergencia o en la mediana están prohibidas (art. R412-8 y art. R421-5 del código de la carretera), salvo cuando hay una necesidad (avería mecánica), o para evitar un accidente, art. R421-7) También está prohibido dar media vuelta o ir marcha atrás (incluido en los peajes).

Historia 
El desarrollo de la red de autoroutes ha sido lento. El primer enlace de envergadura fue el del eje Norte-Sur (Lille-París-Lyon-Marsella), inaugurado en octubre de 1970 por el Presidente de la República, Georges Pompidou, que resumió de forma poética el papel de las autoroutes en Francia y las autopistas en general: «La autopista debe ser continua como la red sanguínea, debe irrigar sin interrupción bajo pena de que se constituyan cuellos de botella que quitarían lo esencial de la vitalidad económica. La autopista debe estar enlazada a los países extranjeros. La autopista es un instrumento de trabajo pero también un instrumento de liberación. Ha dado la posibilidad al hombre de escapar de las restricciones del transporte público, de salir cuando quiere, para, y donde quiere. Le ha permitido encontrar la geografía de su país y su historia.».

Numeración y nomenclatura 

A diferencia de otros sistemas de autopistas, no existe ningún sistema de numeración sistemático, sino que el número de la autoroute se encuentra condicionado por la región. Las autoroutes A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-10, A-13, A-14, A-15, A-16 irradian de París junto con la A-2, A-11 y A-12 que se enlazan respectivamente con la A-1, A-10 y A-13. Las 1x se utilizan para las autopistas que salen de Île-de-France y para las de Normandía. Las 2x se sitúan en el norte de Francia (a excepción de la A20 entre Vierzon y Montauban), las 3x al nordeste, las 4x se sitúan en la región Ródano-Alpes, los 5x en Provenza-Alpes-Costa Azul, las 6x en el suroeste, las 7x están en el centro del país y las 8x al oeste (o en Île-de-France en el caso de la A86). Las 9x están actualmente en desuso, pero las 9xx fueron utilizadas durante un tiempo en Normandía, antes de ser reemplazadas por las 1xx. Los números de cuatro cifras (1xxx) fueron abandonados en 1999. 

Algunas de las autoroutes también tienen nombre propio además de su numeración: por ejemplo, la A6 y la A7 forman la Autoroute du Soleil (Autopista del Sol), ya que va del norte al sur del país, conocido este último por sus soleados lugares de vacaciones en la playa. Además, la A40 se llama la autoroute blanche (Autopista Blanca) dado que es la carretera que va a Chamonix y otras localidades turísticas de invierno, en los Alpes, pasando también muy cerca de Ginebra y así de Suiza.

Puede acceder al mapa de la red, con información sobre el estado del tráfico, en muchos sitios web, como por ejemplo este.

Saratlas proporciona una completa base de datos de todas las autoroutes francesas.

Seguridad 
Francia tiene entre los límites de velocidad más altos de Europa.

 En condiciones normales - 130 km/h
 Lluvia o tiempo atmosférico húmedo - 110 km/h 
 Condiciones atmosféricas de niebla, nieve o hielo- 50 km/h 

Las autoroutes han sido concebidas para asegurar una seguridad máxima si se respetan las reglas (sobre todo la de velocidad máxima y la distancia de seguridad). Esto permite un límite de velocidad más alto (130 km/h) que en las carreteras normales (90 km/h) con un riesgo aceptable de accidente.

Entre las medidas de seguridad, cabe destacar:

 Circulación en un solo sentido: los carriles de ambos sentidos están separados por al menos una mediana o barrera protectora que está diseñada para resistir el impacto indirecto de un coche que circula hasta a 180 km/h; ausencia total de intersecciones al mismo nivel, que se resuelven mediante puentes, viaductos y túneles;
 Más carriles, por lo menos 2 (a menudo 3) en el mismo sentido, con curvas menos pronunciadas;
 Largos carriles de aceleración y deceleración para acceder o abandonar la autoroute sin interferir en la circulación normal de los vehículos;
 La presencia de un carril adicional de emergencia donde está prohibido circular (excepto los vehículos en servicio de emergencia) y estacionar (excepto en caso de emergencia);
 La presencia de un área de descanso (aire de repos) cada cinco minutos de trayecto (aproximadamente 10 km), que permite hacer una parada y reducir así la fatiga; cada media hora (40 km aproximadamente), el área de descanso debe estar provista de una estación de servicio con cafetería, o incluso restaurante;
 La presencia a cada dos kilómetros de un poste de emergencia conectado permanentemente a los servicios de socorro; ciertos hitos están igualmente provistos de luces intermitentes (flashes) que se encienden cuando se produce un accidente en la zona;
 Patrullas regulares de vehículos de conservación y de balizamiento de la compañía concesionaria de la autoroute (o de la DDE para las autoroutes públicas), cuya misión es la de despejar cualquier obstáculo y ayudar a los conductores con problemas (normalmente con los neumáticos pinchados);
 Una frecuencia de radio (Autoroute FM, 107,7 MHz) que emite un programa de información sobre el tráfico (retenciones, atascos, accidentes, obras, incidencias) de una gran parte de la red viaria;
 Paneles de información luminosos que informan con adelanto de las incidencias (accidente o atasco, previsión de fuertes nevadas...);
 Los días en los que se espera gran afluencia de tráfico (“operación salida”), se organizan actividades de concienciación y entretenimiento en las áreas de descanso.
 Están instalándose en muchos lugares radars automatiques (radares automáticos permanentes).

Economía 
Las autoroutes de peaje fueron concedidas a empresas de capital mixto, mientras que las de no peaje se encuentran administradas directamente por el gobierno nacional. Los peajes están basados en una tarifa plana de acceso o bien en la distancia recorrida. El último caso es el más común para distancias largas; los usuarios toman un ticket de una máquina automática cuando entran en la autoroute y pagan al salir según la distancia; las cabinas de peaje aceptan dinero en efectivo, tarjetas de débito y tarjetas de crédito.

Empresas concesionarias

Véase también 
 Anexo:Autopistas de Francia
 Lista de autopistas del Quebec
 Autopista
 Autovía
 Autobahn
 Autostrasse
 Autoestrada
 Peaje
 Saratlas

Enlaces externos 

 Association des sociétés des autoroutes francaises (ASFA) (en francés)
 Info-autoroute.com (en francés)
 Autoroutes du Sud de la France (en francés)
 Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (en francés)

Autopistas
Infraestructuras de Francia
Galicismos

fr:Autoroute
ja:オートルート